Ymir má více významů:
 Ymir – obr ze severské mytologie
 Ymir (měsíc) – měsíc Saturnu ze skupiny Norů
 Ymir Entertainment – jihokorejské herní studio